Il singolare del Brasil Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rafael Nadal ha vinto in finale 6–0, 6–7(2), 6–1, contro Alberto Martín.

Teste di serie

 n/a
  Fernando González (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (secondo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)

 David Ferrer (primo turno) 
 Rafael Nadal (campione) 
 Mariano Zabaleta (quarti) 
 Albert Costa (secondo turno) 
 Ricardo Mello (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2005
ATP Tour 2005